Гран-прі Бахрейну 2021 (офіційно — Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулись 28 березня 2021 року на Міжнародному автодромі Бахрейну в Сахірі, Бахрейн. Це шістнадцятий етап чемпіонату світу і сімнадцяте Гран-прі Бахрейну в історії.

Вільні заїзди 
Макс Ферстаппен з Ред Булл був найшвидшим у всіх тренуваннях, випередивши в першій сесії «Мерседес» Вальттері Боттаса і Макларен Ландо Норріса, у другій — Норріса та Льюїса Гамільтона, а у третій — Гамільтона та Гаслі з AlphaTauri. Кімі Райкконен пошкодив болід у другій сесії..

Кваліфікація

Перегони

Виноски

Примітки 

Гран-прі Бахрейну
2021 у бахрейнському спорті
Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1